Schwencke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schwencke (1797–1870), deutscher Komponist
 Christian Friedrich Gottlieb Schwencke (1767–1822), deutscher Komponist
 Friedrich Gottlieb Schwencke (1823–1896), deutscher Komponist 
 Johann Friedrich Schwencke (1792–1852), deutscher Komponist 
 Olaf Schwencke (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Schwencke (1884–1957), deutscher Landwirt und Politiker (DDP)

Siehe auch:

 Schwenck
 Schwenk
 Schwenke